est un personnage du manga et de la série d’animation Saint Seiya et l’un des principaux antagonistes de Saint seiya, et un des protagonistes de Saint Seiya épisode G.

De Chevalier d'Or au Pope Maléfique 
D’origine grecque, il est le Chevalier d’Or des Gémeaux et le gardien de la troisième maison du Zodiaque. À 28 ans, il est l'ainé de la nouvelle génération de chevaliers, suivi de près par Aiolos (27 ans à l'époque de Seiya). Étant placé sous un signe double son esprit possède deux facettes. Saga est l’un des plus fidèles chevaliers d’Athéna, mais il est possédé par un mauvais esprit (Lemur ou Arles) qui le transforme en un tyran machiavélique manipulateur et tourmenté. La version animée a encore accentué ce côté en faisant de lui un être sanguinaire, calculateur, assoiffé de pouvoir, tout en expliquant que c'était dû à l'influence de Kanon, son frère jumeau, avec lequel il partage un lien. Ce dernier se dit habité par le mal seul (mais il se révèlera que Kanon était un être bon qui à cause de sa jalousie pour son frère se prendra pour le mal). Mais également dans le manga origine à cause de la déesse ker qui fera apparaître Lemur pour faire sombrer Saga qu'il terrasse d'autres chevaliers et ainsi remporter plus facilement la guerre sainte d'Hades. 
Il manque de peu de remporter la Bataille du Sanctuaire à l’issue de laquelle il terrasse Ikki avec un Galaxian explosion . Dans le manga Seiya parvient à le désenvoûter avec le bouclier d'Athena et Saga se suicide devant Saori. Dans l'anime Saga se suicide avec le sceptre d'Athena qu'elle tenait laissant place à interprétation, Saga se repent et meurt dans ses bras.

Dans la partie Hadès, Il revient aux côtés des chevaliers d'or morts lors de la bataille du sanctuaire, sous forme de spectre, et révélera plus tard ne s'être jamais rangé du côté des spectres et vouloir parler à Athena afin qu'elle obtienne son armure.

Identité 

Clairement, Saga souffre de dédoublement de la personnalité. Sa deuxième personnalité veut prendre le pouvoir pour protéger la Terre des dieux comme Zeus, Poséidon ou Hadès. Selon le manga, vers l'âge de 15 ans Saga était considéré comme l'égal d'un dieu, de par sa force et sa bonté. Il était le candidat tout désigné à la succession du Grand pope, Shion du Bélier.

Dans le manga, Mû explique que chez Saga le bien et le mal étaient poussés à l'extrême ; et de dieu, il pouvait devenir diable. Une seule personne avait perçu ce mal : le grand pope Shion lui-même. Le grand pope Shion annonça alors sa succession qui contre toute attente revint à Aiolos du Sagittaire (qui fut le premier surpris). Le pope Shion dissimula la motivation de son choix en vantant les mérites d'Aiolos (« Je l'ai choisi pour son intelligence et son courage »). Dans un premier temps, la réaction de Saga fut positive et il accepta cette décision (le bien dominait son esprit à ce moment-là). Mais son frère Kanon, furieux de cette décision, insuffla l'ambition à Saga qui, selon son jumeau, devait dominer le monde. Ceci eut pour effet de faire émerger la face sombre de Saga au grand jour. Saga enferma son frère au Cap Sounion, mais il était trop tard, le mal avait définitivement fait surface et entrait en conflit avec le bon côté de son esprit.

À partir de ce moment-là, il se rendit à Star Hill, lieu sacré réservé au grand pope. Il demanda au grand pope pourquoi avoir choisi Aiolos comme successeur. La réponse de Shion fut toujours la même, mais Saga contesta les raisons invoquées par le Pope, s'estimant supérieur à Aiolos. Devant cet argument, Shion fut forcé d'avouer à Saga que sa décision avait été prise en raison du mal qu'il ressentait dans Saga. Ce dernier bascula aussitôt dans le mal et tua Shion d'un seul coup. Il prit la place du grand Pope dans la discrétion la plus totale, celui-ci étant perpétuellement masqué. Le corps de Shion restera à Star Hill pendant 13 ans, jusqu'à ce que Marine le découvre, lors de la bataille des douze maisons. Peu après, Saga décide également d’assassiner, sous les vêtements du grand pope, la réincarnation d’Athéna qui venait d’apparaître au Sanctuaire. Il n’est toutefois pas clairement établi s’il a décidé ceci de son propre chef ou s’il fut influencé par le dieu Cronos qui cherchait à se réincarner (uniquement dans Saint Seiya G). Le Chevalier d’Or du Sagittaire, Aiolos, parvient à s’enfuir, grièvement blessé, avec Saori bébé, qu'il finit par confier à un touriste japonais, Mitsumasa Kido, avant de mourir des suites de ses blessures. Il fait ensuite face aux manipulations du dieu Pontos et à la réincarnation des Titans (Uniquement dans Saint Seiya G). 

Quelques années plus tard Saga, dont le côté maléfique semble de plus en plus dominant, règne sur le Sanctuaire d’une main de fer et décide d’écraser la rébellion des Chevaliers de Bronze organisée par Saori Kido, la réincarnation d’Athéna. Voulant récupérer l’armure d'or du Sagittaire, qu’Aiolos avait emportée avec lui lors du sauvetage de la déesse, il se heurte à Seiya et ses compagnons. Il tente dans un premier temps d'utiliser le chevalier Phénix pour récupérer l'armure et éliminer les "renégats", mais ce dernier finit par se rallier à leur cause. Il envoie par la suite plusieurs Chevaliers d'Argent, dont les pouvoirs sont logiquement supposés être supérieurs à ceux des Chevaliers de Bronze, mais tous sont finalement vaincus par les cinq héros dont les pouvoirs finissent par dépasser le cadre de leur ordre. Ulcéré par ces échecs successifs, Saga fait finalement appel à Milo, le Chevalier d'Or du Scorpion, pour éliminer les rebelles, avant de lui préférer Aiolia, le Chevalier d'Or du Lion et frère cadet d'Aiolos, qui depuis sa fuite avec Athéna survenue treize ans plus tôt, est considéré comme un traître par l'ensemble des chevaliers. Aiolia se rend donc au Japon et se retrouve confronté à la véritable réincarnation d'Athéna, qui lui fait prendre conscience du mensonge dans lequel il vit depuis tant d'années en lui racontant les faits qui se sont déroulés la nuit où Saga a tenté de l'assassiner, et parvient à le persuader de la véritable nature du Grand Pope.  

À l’issue de la bataille des douze maisons, Saga retire les cinq sens de Seiya avant qu’Ikki ne vienne à sa rescousse de justesse. Mais ce dernier se fera à son tour sévèrement dominer. Dans le manga, au moment où tout semble perdu, les quatre bronzes majeurs, bien qu’à l'agonie dans les maisons du zodiaque, mobilisent leurs dernières forces et prêtent leur cosmos à Seiya. Les autres bronzes restés auprès de Saori font de même. Grâce à cette énergie, le chevalier Pégase envoie son attaque ultime la Comète de Pégase qui projette Saga au loin. Mais ce dernier n’est pas mort pour autant et tente de poursuivre Seiya. À l’ultime moment, le chevalier Pégase trouve la force de brandir le bouclier d’Athéna et de l’orienter vers Saori. Le rayon de lumière frappe Saga, et l’esprit malin qui l’habitait s'évapore. Cependant, il n’a jamais été expliqué si ce n’était là qu’une représentation de son côté maléfique ou bien l’âme d’un dieu qui aurait possédé Saga. Malgré le fait qu’il ait retrouvé son emprise sur lui-même, il se suicide devant Athéna en se perforant le cœur de son poing droit, et meurt dans les bras de la déesse. 

Dans la série d’animation, Seiya, grâce à une ultime attaque associée au cosmos de ses quatre compagnons, parvient à détruire le mal en Saga. L’armure des Gémeaux quitte alors son propriétaire en attendant que son bon côté prenne le dessus. Toujours sous l’emprise de son côté maléfique, Saga attaque Saori mais au dernier moment il parvient à retrouver sa vraie nature, saisit le sceptre d'Athéna et le dirige sur lui-même afin d’arrêter son attaque. Foudroyé par l’arme divine, il meurt dans les bras d’Athéna en implorant son pardon, ce que la déesse lui accorde en pleurant. 

Toujours dans la série d’animation, Dôko dit de lui que cet homme était plus à plaindre qu’à condamner. 

Lors de la bataille d’Hadès, Saga refait son apparition en tant que renégat, protégé par l'un des surplis d'Hadès (dieu des Enfers prenant possession de Shun dans la série animée d'Inferno). Il utilise l’Athena Exclamation avec Camus du Verseau et Shura du Capricorne (deux Gold Saints décédés lors de la Bataille du Sanctuaire), les deux chevaliers d'or restants. Arrivé en haut du Sanctuaire avec ses compagnons, Athéna se suicide avec la même dague que Saga avait utilisée pour essayer de la tuer. Il ne parvient pas à la sauver, bien qu'elle maitrise l'Arayashiki ( permettant de survivre au-delà de la mort). Tout comme les autres renégats, Saga finira par avouer qu’il était venu pour sauver Athéna et est très frappé par la mort de la déesse. À l’issue de la courte existence que lui a accordée Hadès (12 heures), il disparaît en prononçant le nom d’Athéna. Il réapparaît brièvement devant le Mur des Lamentations accompagné de l'armure d'or des gémeaux (que Kanon lui a envoyée, combattant donc Radhamante sans armure), pour se joindre aux autres Chevaliers d’Or et percer un chemin vers Elysion.

Dans Saint seiya Origine on apprend d'où vient la mauvaise personnalité de Saga, où un jours deux étoiles filantes jumelles allèrent ver le sanctuaire ainsi qu'une étoile maléfique , l'étoile de la malchance lancé par la déesse ker, le grand pope Shion tenu non pas deux mais trois triplés dans ses main, Dohko de la balance ayant remarqué cette mauvaise étoile demanda à shion de tuer ce qui ressemblait au troisième enfant de la portée, mais Shion ne put s'en résigner lemur disparu et alla dans le corps de Saga avant que les souvenirs du troisième enfant s'effacèrent des pensées du grand pope et de la balance. Quinze ans plus tard Saga tuera le grand pope et aiolos, et voudra attenter à sa vie, ker l'en empêche et lui dit qu'il ne pourra jamais mourir s'il n'avait pas causé la mort d'Athena

Arès 
La version animée présente une incohérence. À partir de l’épisode 16, il est dit que le Grand Pope (Saga, sous l'identité de Shion) est mort et que son jeune frère Arès - ou Arlès - a pris sa place. 

Arès est en réalité Saga dominé par son côté maléfique. C'est sous la domination de celui-ci qu'il a assassiné le vrai Pope et tenté de supprimer Athéna treize ans auparavant. Lors de l’épisode 41, alors qu'Athéna et ses chevaliers sont en route pour le Sanctuaire, Saori confie aux Bronze qu'elle ne croit pas à l'existence d'Arès, mais plus à une double personnalité du Grand Pope.

Par ailleurs, la notion de "frère" prête elle aussi à confusion. En effet, cette appellation, qui résulte en réalité d'une simple erreur de traduction du manga, amène à penser que Saga et Shion auraient un lien de parenté direct, ce qui n'est évidemment pas le cas. Le mot "frère" a été mal traduit, car dans l'œuvre originale, il signifie "le protégé". Une traduction qui apparait plus cohérente quand on sait que Shion envisageait effectivement de choisir Saga pour lui succéder à la tête du Sanctuaire avant de se rabattre sur Aiolos.   

Le nom Arès sera de moins en moins utilisé pour disparaître complètement de la série après le combat contre Aphrodite. Marine n’y fera aucune allusion dans l’épisode 71, pas plus que Dokho dans le 73. Le Pope en titre du Sanctuaire est officiellement Saga, se faisant passer pour Shion, créant une incohérence plus que notable avec les épisodes 16-41.

L’Épisode G identifie Arès au dieu grec et contourne le problème en indiquant que le côté maléfique de Saga veut simplement endosser la personnalité du dieu de la guerre et s’en accaparer les attributs. Il endosse alors un habit de Pope rouge identique à celui de la série d’animation supposé rendre son cosmos impénétrable à la volonté de Cronos. Le côté maléfique de Saga voulant en effet devenir un dieu, même plus encore, le seul dieu.

Dans santia sho parallèle non officiel saga fut "choisi par ares" pour être sa réincarnation et se battre aux côtés d'Eris ce qui fut un peu plus compliqué Éris réincarne le côté maléfique saga afin d'éloigner les chevaliers d'or du lion et du scorpion, les chevaliers ont beaucoup de mal à battre saga et se disent que c'est la boule d'énergie se trouvant derrière lui qui lui donnait autant de puissance , il décide de la détruire , cela crée une diversion à saga pour faire exploser son cosmos de tel que Éris le prendra pour Ares, et une armure divine viendra à lui et Saga fera accélérer l'étoile néo repulse destiné à détruire la terre , Athéna tentera de résonner saga sans effet elle le blessera gravement avant qu'Eris vienne le sauver et le régénérer avec le cosmos d'Athena, une fois complètement en état il viendra ver Éris avant de la tuer avec son épée  voulant être le seul dieu de la terre. Saga aura alors l'ambition d'attaquer la terre à ce moment-là l'armure du sagittaire apparaît le faisant douter quelques secondes avant de lancer l'attaque, il remarquera par la suite que le bon Saga ne l'accepte toujours pas dans son corps ce que Éris elle aussi comprendra elle se réincarnera et essayera de le détruire en l'appelant lemur.

Armure 

L’armure des Gémeaux représente la constellation des Gémeaux qui fait référence aux frères jumeaux Dioscures Castor et Pollux, fils de Zeus.

Techniques 

On dénombre ici les techniques de combats de Saga. Elles sont notamment mentionnées dans la fiche de Saga du tome 13 du manga.

 Galaxian Explosion (Explosion Galactique) : Saga, comme son frère Kanon, utilise cette technique principale qui consiste à canaliser son énergie entre ses mains pour créer un univers miniature (on peut voir dans l’épisode G que lorsque Saga commence son attaque, Shura aperçoit des planètes dans les mains de Saga d’où ce nom) ; Ensuite les planètes explosent et l’énergie libérée détruit tout sur son passage. Il s’agit d’une technique dévastatrice.
Dans le troisième film, Saga utilise sa Galaxian Explosion au corps à corps tout en fondant vers le ciel tel Shiryû contre Shura, emportant ainsi le chevalier de Corona Jaow du Lynx avec lui dans la mort.

 Une Autre Dimension (Another Dimension) : Saga ouvre un passage vers une dimension parallèle dans laquelle il envoie ses ennemis. Ceux-ci y sont aspirés et y errent ensuite durant l'éternité. On peut noter que Kanon dispose d’une technique similaire : le Golden Triangle (Triangle d’Or - une référence au Triangle des Bermudes).

 Illusion Diabolique (Genrō maō-ken) (littéralement Poing de l’illusion de l’empereur démoniaque ou rayon satanique dans la version française) : selon l’épisode G, cette technique est l’apanage du Grand Pope et Saga voit dans sa maitrise un moyen de s’affirmer dans son imposture ; Kanon est cependant aussi capable de l'utiliser. Cette technique frappe directement les centres nerveux de la personne visée la rendant ainsi influençable par Saga ; elle a aussi tendance à provoquer des troubles du comportement et de la personnalité rendant ces mêmes personnes violentes et instables. Elle est souvent associée à un mécanisme déclencheur qui décuple la rage de la victime. Saga l’a d’abord utilisée sur Shura (épisode G), puis sur le chevalier Cristal (dans la série d’animation uniquement) et enfin sur le Chevalier d’Or du Lion Aiolia (et également peut-être sur Guilty dans la série d’animation, Esmeralda faisant référence à un changement de personnalité du maître d’Ikki depuis un voyage au Sanctuaire).

 Épée l’Or: épée qu’il utilise dans l’épisode G pour tenter de vaincre Cronos.

En dehors de ses techniques, Saga montre des capacités et des pouvoirs divers, qui ne sont pas des techniques de combat à proprement parler.

 Illusions : Saga est capable de générer des illusions spatiales et/ou temporelles, projetées à distance si nécessaire. Son frère Kanon possède le même pouvoir. Ce sont des maîtres en la matière.

 Psychokinésie : comme d'autres Chevaliers, il dispose du pouvoir de télékinésie, lui permettant ainsi de manipuler l’armure d’Or des Gémeaux à distance. Cela lui permet, entre autres, de maintenir l’illusion que le Chevalier et le Pope sont bien deux personnes distinctes, en combinaison avec ses techniques d'illusions.

 Rayons de lumière : salve de coups à la vitesse lumière (similaire au Lightning Plasma d’Aiolia même si les Gold Saints du Lion en a fait une technique à proprement parler) utilisé contre Ikki dans la série d’animation.

 Ablation des 5 sens : par des coups à la vitesse lumière, Saga peut supprimer les cinq sens d’un chevalier comme il l’a fait pour Seiya par exemple. À noter toutefois que dans le manga, il justifie sa facilité à opérer sur Seiya par le fait que celui-ci était affaibli par ses combats successifs. Dans la partie Hadès Sanctuary, on peut noter que seul Shaka maitrise cette technique.

 Vague d’énergie : à plusieurs reprises (contre Mû dans la série d’animation, à distance contre Kanon puis Shaka, contre le Kân de Shaka dans le manga), Saga lancera des vagues de cosmos avec facilité dans la partie Hadès.

Athéna Exclamation: cette technique combine le cosmos de plusieurs chevaliers d'or pour l'envoyer contre un seul ennemi. Athéna a banni cette attaque lors d'une ancienne guerre sainte (à l'époque de Sage et Hakurei, pour ceux qui connaissent Lost Canvas) ainsi que le port d'armes, si ce n'est celles de Libra (Balance). Saga, Camus et Shura l'utilisent néanmoins contre Shaka, alors que celui-ci leur enlève leurs cinq sens.

Voix 

En version japonaise, la voix de Saga fut principalement celle de Kazuyuki Sogabe, qui doubla le mauvais Saga (Pope Arès) dans la partie Sanctuaire, puis le bon Saga dans les parties Asgard et Poseidon ainsi que le film Les Guerriers d'Abel et les dramas de l’Ost Chapitre Hadès. Mais on peut noter aussi les voix de Katsuji Mori (l’armure des Gémeaux contrôlée à distance par Saga dans les épisodes 44, 45, 46) , Akio Nojima  (Bon Saga dans la partie Sanctuaire) , Hideyuki Tanaka (Bon Saga se faisant passer pour Shion) et Ryôtarô Okiayu (Saga  et l’armure des Gémeaux dans les OAV Hadès et les divers produits dérivés).

En ce qui concerne le doublage français, Saga a eu droit à de nombreuses voix.

Bon Saga :

 Serge Bourrier (épisodes 1, 23, 25, 46, 73, 98)
 Henry Djanik (épisode 68)
 Michel Barbey (épisode 71)
 Georges Atlas (épisode 41)
 Eric Legrand (épisode 112)

Mauvais Saga :

 Serge Bourrier (épisodes 29, 73)
 Michel Barbey (épisodes 17, 18, 35, 36, 70, 71, 72)
 Jacques Richard (épisode 57)
 Georges Atlas (épisode 41)
 Henry Djanik (tous les autres épisodes)

L'armure des Gémeaux contrôlée par Saga :

 Marc François (épisode 44)
 Henry Djanik (épisode 45)
 Serge Bourrier (épisode 46)

Notons aussi les voix de Thierry Bourdon dans le film Abel, Philippe Dumond dans le premier jeu vidéo (il jouait également l’armure des Gémeaux), de Martin Spinhayer dans la première partie du chapitre Hadès et enfin de Thierry Kazazian dans le reste de ce chapitre (Inferno et Elysion).

Pour le cas particulier du film Les Chevaliers du Zodiaque : La Légende du Sanctuaire, qui dispose de sa propre continuité, le rôle a été confié à Kōichi Yamadera en VO et à Mathieu Moreau en VF.

Notes 
Au cours d'une interview relatée dans le magazine Saint Seiya Chronicle, Masami Kurumada expliqua que le nom de Saga venait du kanji 性 qui peut se prononcer de la même façon en japonais, et qui représente le sexe dans le sens mâle/femelle, genre séparant donc l'humanité en deux groupes. Cela lui semblait parfaitement approprié pour faire référence à la double identité du chevalier des gémeaux. Même si cela n'a pas été clairement dit on peut remarquer que quand il était possédé par son mauvais côté, Saga cherchait à faire combattre les cinq chevaliers de bronze contre les chevaliers d'or car Ptolemy de la flèche qui était dirigé par Saga a fait en sorte que les chevaliers de bronze doivent traverser les 12 maisons du zodiaque pour sauver Athéna de la flèche d'or dans sa poitrine. Et même si ce n'est pas non plus dit Saga cherchait à les faire combattre non pas pour se divertir mais pour faire tuer les chevaliers de bronze et d'or et mieux régner ce qui en fait le premier véritable antagoniste de la série avant de changer avec son côté positif. 

Chevaliers d'Or

en:List of Athena's Saints#Gold Saints
pt:Anexo:Lista de Cavaleiros de Atena#Cavaleiros de Ouro